Соревнования в плавании на дистанции 200 метров брассом у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 6 и 7 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 6 августа в 09:53 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 6 августа в 17:30 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2